L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle fait partie de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Marie Bouzková, remplacée par  Wang Xiyu
  Leylah Fernandez, remplacée par  Harriet Dart
  Ann Li, remplacée par  Greet Minnen
  Anastasia Potapova, remplacée par  Daria Saville

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Liudmila Samsonova remporte son  WTA en dominant en finale l'Estonienne Kaia Kanepi.

En double, la paire Jessica Pegula / Erin Routliffe remporte le titre face à la paire Anna Kalinskaya / Catherine McNally.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation

WTA 2022
Washington
Tennis en août 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Sport aux États-Unis en août 2022